El Torneig d'Istanbul 2018, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'abril de 2018 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista francesa Pauline Parmentier va guanyar el tercer títol del seu palmarès, el primer en deu anys, ja que els dos títols anteriors daten de 2007 i 2008.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018